Мейбод () — город в центральном Иране, в провинции Йезд. Административный центр одноимённого шахрестана.

История 
Город оформился из небольшого поселения в период правления династии Сасанидов. Наибольшего расцвета Мейбод достигает в XIV веке, при правителях из рода Музаффаридов.

География 
Город находится в западной части Йезда, к югу от города Эрдекан, на высоте 1 075 метров над уровнем моря.
Мейбод расположен на расстоянии приблизительно 42 километров к северо-западу от Йезда, административного центра провинции и на расстоянии 440 километров к юго-востоку от Тегерана, столицы страны.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 58 295 человек.

Достопримечательности 
 Крепость Нарендж (Нарин).

Примечания 

Города Йезда